Curriculum – insieme di corsi e contenuti offerti da una istituzione educativa
 Curriculum – libro di poesie di Grażyna Miller
 Curriculum vitae – documento certificante la situazione personale, scolastica e lavorativa
 Curriculum vitae – cortometraggio del 1975 diretto da Krzysztof Kieślowski
 Video curriculum – presentazione personale in video finalizzata alla ricerca lavoro o alla pubblicizzazione di proprie competenze